

Patronyme
 Natalie Horler, (1981- ), est une chanteuse, animatrice et une auteur-compositrice-interprète anglo-allemande.
 Sydney Horler, (1888-1954), était un auteur britannique de romans policiers, d’espionnage et d’aventures.

Homonymie
Homonymie de patronyme